Свитлица — река в России, протекает в Тутаевском районе Ярославской области. Исток реки находится в урочище Горошков Лес. Течёт на юго-запад через урочище Филисово, деревни Киселёво и Огняники. Устье реки находится в 16 км по левому берегу реки Урдомы. Длина реки — 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Рыбинского гидроузла до города Кострома, без реки Кострома от истока до водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300212110000010484
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001048
 Код бассейна — 08.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 

Реки Ярославской области